The Captive – film del 1915 diretto da Cecil B. DeMille
The Captive – romanzo del 1981 scritto da Robert Stallman
The Captive – videogioco del 1985 della Mastertronic
The Captive - Scomparsa – film del 2014 diretto da Atom Egoyan